Gorro militar, gorra militar o sombrero militar puede referirse a:
 Cualquier gorro, gorra o sombrero de uso militar
 gorra de plato
 quepis
 ros
 budiónovka
 papaja
 chambergo
 tricornio
 bicornio
 Ushanka

Indumentaria militar